Можулево — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Можулево — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Можулево — деревня в Воложинском районе Минской области.